Stitzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Stitzinger (1892–1951), deutscher Jurist und Landrat
 Luis Stitzinger (* 1968), deutscher Sportphilologe und Extrembergsteiger
 Patrick Stitzinger (* 1981), niederländischer Langstreckenläufer